E56 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E56, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres avitaminoses, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 56, une route traversant l'Allemagne et l'Autriche.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres